Trois navires de l'United States Navy on porté le nom dUSS Honolulu, d'après la capitale de l'État d'Hawaï :

l', un cargo en service de 1917 à 1919 ;

l', un croiseur léger de classe Brooklyn qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;

l', un sous-marin de classe Los Angeles en service de 1985 à 2007.

Honolulu